Mala Punica — ансамбль старинной музыки, основанный в 1987 году аргентинским флейтистом Педро Мемельсдорфом.

Творчество 
Ансамбль был основан в 1987 году музыкантами Педро Мемельсдорфом, Кис Бёек и Джулио Капоаччиа. Художественный руководитель и дирижёр — Педро Мемельсдорф. Состоит из вокалистов и инструменталистов разных стран. Ансамбль получил международное признание после выхода альбома Missa Cantilena в 1997 году. Mala Punica часто гастролирует, выступает на музыкальных фестивалях в Европе, США, Латинской Америке, Израиле и Японии.

Mala Punica специализируется на интерпретации произведений эпохи Треченто и стиля Ars Subtilior в Италии. Для ансамбля характерна свободная трактовка сохранившихся нотных текстов и даже импровизация на их основе (у некоторых современных аутентистов такая практика вызывает обоснованное сомнение). Как показывают манускрипты того времени именно такой и была практика эпохи Треченто — дописывались голоса, обычно, чтоб вписать музыку предыдущего поколения в эстетику последующего времени.

Ансамбль выступал в 2006 году на фестивале Декабрьские вечера в Музее изобразительных искусств им. Пушкина в Москве. Mala Punica дважды гастролировал в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля Earlymusic. В 2005 году с программой Narcisso Speculando, состоявшей из произведений Дона Паоло Флорентийского, в 2015 году музыканты исполнили программу Vaventina, включавшую литургические композиции позднего средневековья из Codex Faenza 117 Bonadies (Codex Bonadies).

Признание 
Среди многочисленных наград ансамбля: Diapasan d'Or, Choc Monde de la Musique, 10 de Répertoire, Prix Joker, Cæcilia, Премия музыкальных критиков Бельгии, Prix Studio en Polonia, Premio Vivaldi Fondazione Cini и другие.

Состав ансамбля в сентябре 2015 года 
 Педро Мемельсдорф, флейта, дирижёр, художественный руководитель
 Барбара Дзаникелли, сопрано
 Энн-Катрин Ольсен, сопрано
 Маркета Куркова, меццо-сопрано
 Джанлука Феррарини, тенор
 Рафаэль Джордани, тенор
 Пабло Корнфельд, орган, клавицимбалы
 Давид Каталунья, орган, клавицимбалы
 Гильермо Перес, орган
 Гелена Земанова, колёсная лира

В разное время в состав ансамбля входили:
 Кис Бёек, фидель, до 1998
 Светлана Фомина, фидель
 Христоф Делинь, орган, до 1998
 Карл-Эрнест Шрёдер, лютня
 Джилл Фелдман, сопрано
 Джузеппе Малетто, тенор

Дискография 
 Ars Subtilis Ytalica. Arcana. 1994.
 D'Amor ragionando. Ballades du neo-Stilnovo en Italie, 1380-1415. Arcana. 1995.
 En attendant. L'art de la citation dans l'Italie des Visconti, 1380-1410. Arcana. 1996.
 Missa cantilena, Contrafactures liturgiques en Italie, 1380-1410. Erato. 1997.
 Sidus Preclarum, The complete motets of Johannes Ciconia, 1370-1412. Erato. 1998.
 Hélas Avril. Les chansons de Matteo da Perugia. Erato. 1999.
 Narcisso Speculando. I madrigali di Don Paolo da Firenze. Harmonia Mundi. 2002.
 Faventina. The liturgical music of Codex Faenza. Naïve. 2007.

Примечания

Ссылки 
 Ансамбль Mala Punica на Nona Arola Management. 

Академические музыканты Италии
Академические музыканты Аргентины
Исполнители старинной музыки
Ансамбли старинной музыки
Музыкальные коллективы по алфавиту
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1987 году